

Etnologia
 Ashina – tribù e un clan dominante delle antiche popolazioni turche
 Clan Ashina – clan giapponese attivo nel periodo Sengoku

Geografia
 Distretto di Ashina – antico distretto giapponese

Persone
 Ashina Morikiyo – daimyō giapponese
 Ashina Morishige – daimyō giapponese
 Ashina Moritaka – daimyō giapponese
 Ashina Moriuji – daimyō giapponese
 Irbis Ashina – sovrano cazaro
 Kaban Ashina – sovrano cazaro
 Khalga Ashina – sovrano cazaro
 Sei Ashina – attrice e modella giapponese